Le terme Barnston peut se référer à:

Personnalités 
 Barnston (nom de famille)

Toponymes 
 Barnston, Essex, village et paroisse civile d'Essex, Angleterre.
 Barnston, Merseyside, un village du Merseyside, en Angleterre.
 Île de Barnston, une île de la Colombie-Britannique, Canada.
 Barnston (township), un ancien canton qui fait maintenant partie de Coaticook, Québec, Canada.
 Mont Barnston, une montagne à Coaticook, Estrie, Québec, Canada.

Autres 
 Barnston AFC, une équipe de football de village de Barnston (Essex), Angleterre.